Die Zweite Division 1941/42 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1941 und endete im Mai 1942.

In den zwei Jahren zuvor fanden wegen des Zweiten Weltkriegs keine offiziellen Meisterschaften teil.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 14 Vereinen. Jedes Team spielte an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf. Für diese Spielzeit beschloss der belgische Verband keinen Verein absteigen zu lassen.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1941/42